Пуди́ (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Тарн. Входит в состав кантона Пастель. Округ коммуны — Кастр.

Код INSEE коммуны — 81210.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 600 км к югу от Парижа, в 45 км восточнее Тулузы, в 50 км к югу от Альби.

По территории коммуны протекает река .

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и дождливая, лето жаркое с частыми грозами. Ветры довольно редки.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 222 человека.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 137 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 103 были экономически активными, 34 — неактивными (показатель активности — 75,2 %, в 1999 году было 67,7 %). Из 103 активных работали 91 человек (51 мужчина и 40 женщин), безработных было 12 (4 мужчины и 8 женщин). Среди 34 неактивных 8 человек были учениками или студентами, 15 — пенсионерами, 11 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Тарн